

Любча — село в Україні, Ставищенського району Київської області
 Любча — містечко на Волині, родове гніздо князів Любецьких — гілки роду князів Друцьких, тепер село Любче (Рожищенський район)

Любча — селище міського типу в Гродненській області Білорусі

Любча — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Любча — село в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Любча — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Любча — частина села Домбрувка-Щепановська в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки